Saxonette bezeichnet:
 einen Hilfsmotor für Fahrräder und die damit ausgestatteten Fahrräder, siehe Saxonette (Motorfahrrad)
 die Mehrzahlform des Holzblasinstruments Saxonett, siehe Chalumeau.